Слот (Слодь, Слоть)() — левый приток Ревны, протекающий по Семёновскому и Корюковскому районам Черниговской области Украины.

География 
Длина — 42 км, площадь водосборного бассейна — 363 км².

Русло слабо извилистое, шириной 6-8 м и глубиной 1,5 м (в приустьевом участке шириной 8 м и глубиной 2,1 м, в нижнем течении — соответственно 16 и 1,5, в среднем течении — соответственно 8 и 0,9). Долина корытообразная, шириной 2-2,5 м. Русло частично выпрямлено в канал (канализировано). Скорость течения — 0,3. В приустьевой части русло сильно извилистое с протоками, которые соединяют Слот и Ревну, и старицами.

Пойма широкая и занята лугами и заболоченными участками, очагами — лесами (доминирование сосны). В среднем течении берега обрывистые с пляжами. В верхнем течении при впадении Лубны пойма реки переходит в болото Еневщина. Значительные лугово-болотные массивы расположены в междуречье Слота и Ревны.

В пойме реки расположен гидрологический заказник местного значения Слотский, с общей площадью 300 га.

Берёт начало северо-восточнее села Лубня (Семёновский район). Река течёт на запад, в нижнем течении — на северо-запад. Впадает в Ревну в 3,7 км от устья, западнее села Барановка (Семёновский район).

Притоки (от истока к устью): Моисеевка, Лубна. Согласно изданию «Чернігівщина: Енциклопедичний довідник», река имеет такие притоки: Моисеевка, Лубна, Глыбочка (правая).

Населённые пункты на реке (от истока к устью):

Семёновский район
 Шведчина
 Жадановка
 Старая Гутка
 Ольшанка

Корюковский район
 Белошицкая Слобода
 Перелюб
 Балясы
 Рудня
 Шишковка

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990.
 
 
 
 
 

Бассейн Снова
Реки Черниговской области